India
Kannivadi – città del distretto di Dindigul, Tamil Nadu
Kannivadi – città del distretto di Tirupur, Tamil Nadu